Sabella es un apellido de origen siciliano , de Agrigento (Acragante) destacada ciudad de la Magna Grecia.

y puede referirse a:

 Sabella, género de anélidos poliquetos de la familia Sabellidae.
 Alejandro Sabella (1954-2020), futbolista y director técnico argentino.
 Andrés Sabella (1912-1989), poeta, escritor, periodista y dibujante chileno.
 Valentin Sabella (1999), futbolista argentino.
 Alexis Sabella (2001), futbolista argentino.
 Aeropuerto Andrés Sabella, aeropuerto de Antofagasta, Chile.

Referencias